Жозе Америко де Алмейда (; 10 января 1887, Арея, Параиба — 10 марта 1980, Жуан-Песоа, Параиба, Бразилия) — бразильский политик, государственный деятель, , , , , , , , , , профессор университета. Академик Бразильской академии литературы (кресло № 38).

Биография 
Родился в богатой семье крупных землевладельцев. С 1903 года изучал право в Федеральном университете Пернамбуку в Ресифи. С 1908 года работал прокурором округа Ресифи, прокурором округа Соза в Параиба, в 24-летнем возрасте был назначен генеральным прокурором штата Параиба, был государственным секретарём, федеральным депутатом.

Поддержал революцию 1930 года в Бразилии. Затем занимал посты министра транспорта, сельского хозяйства и общественных работ в двух правительствах при президенте Жетулио Варгасе, был сенатором Бразилии, председателем Федерального аудиторского суда, губернатором Параибы. С 1934 г. возглавлял Палату Государственного контроля.

Один из основателей Федерального университета Параибы и его первый ректор (1934). Служил послом в Ватикане. В январе 1938 года баллотировался на выборах в президенты страны.

Избранные произведения 
 Reflexões de uma cabra, 1922
 A Paraíba e seus problemas, 1923
 A bagaceira, 1928
 O boqueirão, 1935
 Coiteiros, 1935
 Ocasos de sangue, 1954
 Discursos de seu tempo, 1964
 A palavra e o tempo, 1965
 O ano do nego, 1968
 Eu e eles, 1970
 Quarto minguante, 1975
 Antes que me esqueça, 1976
 Sem me rir, sem chorar, 1984

Награды 
 1976 — Бразильская национальная литературная премия Хука Пато

Примечания

Ссылки 
 José Américo de Almeida

Члены Палаты депутатов Бразилии
Губернаторы штата Параиба
Сенаторы Бразилии
Члены Бразильской академии литературы
Ректоры вузов Бразилии
Послы Бразилии в Ватикане
Министры сельского хозяйства Бразилии
Министры транспорта Бразилии
Министры общественных работ Бразилии
Лауреаты литературных премий
Судьи Бразилии
Кандидаты в президенты Бразилии